Bern steht für:

 Kanton Bern, ein Kanton der Schweiz
 Bern, die Einwohnergemeinde, Hauptort des Kantons Bern und schweizerische Bundesstadt
 Burgergemeinde Bern
 Stadt und Republik Bern (bis 1798)
 Amtsbezirk Bern, den ehemaligen Amtsbezirk im Kanton Bern (bis 2009)
 Bern (Gemeinde Taiskirchen), Rotte in der Ortschaft Zahra, Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried, Oberösterreich
 Bern (Leichlingen), Ortschaft in Leichlingen (Rheinland), Nordrhein-Westfalen
 Bern (Idaho), im Bear Lake County
 Bern (Kalifornien), im San Luis Obispo County
 Bern (Kansas), im Nemaha County
 Bern (Town), Town(ship) im Marathon County, Wisconsin
 Bern (Niederlande), ein Weiler in der Gemeinde Zaltbommel, Provinz Gelderland
 ältere Bezeichnung der böhmischen Stadt Beroun
 Verona, früher im deutschsprachigen Raum auch als Welsch-Bern oder Dietrichsbern bekannt

Bern ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Bern (* 1955), US-amerikanischer Komponist, Pianist, Akkordeonist, Kultur- und Bildungsaktivist
 Ivar Bern (* 1967), norwegischer Schachspieler
 Karl Stauffer-Bern (1857–1891), Schweizer Maler, Radierer und Bildhauer
 Maximilian Bern (ursprünglich Bernstein; 1849–1923), deutscher Schriftsteller und Herausgeber
 Paul Bern (eigentlich Paul Levy; 1889–1932), US-amerikanischer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Sandra Bern (* 1980), österreichische Sängerin und Schauspielerin
 Zvi Bern, US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:

 New Bern
 Bern Township
 Bärn
 Berne (Begriffsklärung)